Il doppio del Stella Artois Championships 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jan Apell e Jonas Björkman erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 7–6, 6–4 contro Todd Martin e Pete Sampras.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Byron Black /  Jonathan Stark (secondo turno)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (finale)

 Patrick McEnroe /  Jared Palmer (quarti) 
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (quarti) 
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno) 
 Lan Bale /  John-Laffnie de Jager (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Stella Artois Championships 1995
ATP Tour 1995